Сивашская улица:
 Сивашская улица — улица в Киеве.
 Сивашская улица — улица в Мариуполе.
 Сивашская улица — улица в Москве.
 Сивашская улица — улица в Перми.